Kin Endate , född 15 december 1960, en japansk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet K. Endate och som upptäckare av 624 asteroider.

Asteroiden 4282 Endate är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Kin Endate

Referenser 

Födda 1960
Levande personer
Män
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet